

Geografia

Svizzera 
 Bözberg – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Bözbergpass – valico del Canton Argovia (569 m s.l.m.)
 Oberbözberg – ex comune ora frazione di Bözberg, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Unterbözberg – ex comune ora frazione di Bözberg, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Trasporti 
 Bözbergbahn – linea ferroviaria della Svizzera